

Architettura 
 Cappella Feroni – cappella della basilica della Santissima Annunziata a Firenze
 Palazzo Magnani Feroni – palazzo storico di Firenze
 Palazzo Spini Feroni – palazzo storico di Firenze
 Villa Feroni a Bellavista – villa storica di Borgo a Buggiano in provincia di Pistoia

Persone 
 Francesco Feroni – mercante, politico e funzionario italiano
 Gianluca Cerrina Feroni – politico e sindacalista italiano
 Giovanni Cerrina Feroni – militare italiano
 Giuseppe Maria Feroni – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Pagine correlate 
 Feronia (disambigua)